Taschwitz ist ein Ortsname

 Tašovice (Taschwitz), Ortsteil von Karlovy Vary, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Horní Tašovice (Taschwitz), Ortsteil von Stružná, Okres Karlovy Vary, Tschechien